Колонија ла Паз има више значења:

 Колонија ла Паз (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ла Паз (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Паз, Крусеро де Дос Агвас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Паз, Ел Запоте (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Паз (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ла Паз (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ла Паз (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ла Паз (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ла Паз (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику